Церква Святого Великомученика Димитрія Солунського — парафія і храм Скалатського благочиння Тернопільської єпархії Православної церкви України в селі Чернилівка Тернопільського району Тернопільської області.

Історія церкви 
Перша згадка про дерев'яний храм Святого Великомученика Димитрія Солунського датується 1732 роком.

З 1787 року Чернилівка належала до Скалатського деканату Львівської єпархії. З 1832 року душпастирський обов'язок виконували священики з родини Куницьких. 

За служінн о. Теофана де Бонча Куницького у 1904 році змуровано новий храм.

У роки радянської влади храм закрили. Розписи замалювали.

Після реставрації у 1989 році храм освятили. 26 серпня 1990 року о. Анатолій Барчук освятив насипану могилу жертвам тоталітарних режимів.

Парохи 
 о. Григорій Гаєвський (1753),
 о. Томатишецький (1767, Тишевський),
 о. Стефан Куницький (1842),
 о. Матвій Киницький (1843—1876),
 о. Теофан де Бонча Куницький (1877—1910),
 о. Тит Куницький (1910—1911),
 о. Володимир Куницький (1912—1945),
 о. Іван Люб'янецький (1944—1946),
 о. Борис Ратич (до 1963),
 о. Анатолій Барчук (1989—1996),
 о. Ростислав Земба (з 1996).

Джерела 
 

Церкви Тернопільського району
Чернилівка
Церкви Святого Димитрія Солунського